Claudi (10 aC – 54), quart emperador romà (41 - 54)
 Claudi el Gòtic o Claudi II nascut Marc Aureli Claudi, emperador romà del 268 al 270.
 Claudi Civilis, cap rebel batau 69-70 
 Claudi Claudià, poeta 
 Claudi Elià, escriptor 
 Claudi Galè, metge 
 Claudi Juli, escriptor grec 
 Claudi Mamercí, cònsol 362 
 Claudi Ptolemeu, astrònom grec
 Claudi Tiberi Germànic Britànic, fill de Claudi
 Appi Claudi, diversos personatges
 Appi Claudi Caudex, cònsol 264 aC 
 Appi Claudi Cec, cònsol 307 aC i 296 aC 
 Appi Claudi Centó, governador de la Citerior, 175 aC 
 Appi Claudi Cras, diversos personatges
 Appi Claudi Pulcre, diversos personatges.
 Appi Claudi Sabí Regil·lense, diversos personatges.
 Flavi Claudi Constantí August o Constantí (usurpador), emperador usurpador 
 Flavi Claudi Constantí, emperador romà del 337 al 340 
 Flavi Claudi Julià, emperador conegut com a Julià l'Apòstata 
 Gai Claudi (seguidor de Brut), seguidor de Marc Juni Brut 
 Gai Claudi (seguidor de Publi Clodi), fidel de Publi Clodi Pulcre
 Gai Claudi Canina, cònsol 286 aC i 274 aC 
 Gai Claudi Centó, cònsol 240 aC 
 Gai Claudi Centó (general), general romà
 Gai Claudi Claude, cònsol patrici el 271 aC
 Gai Claudi Cras, dictador 337 aC
 Gai Claudi Marcel Major, cònsol 50 aC 
 Gai Claudi Marcel Menor, cònsol 49 aC 
 Gai Claudi Neró (cònsol 207 aC), cònsol 207 aC 
 Gai Claudi Pulcre, diversos personatges.
 Gai Claudi Sabí Regil·lense, cònsol el 460 aC 
 Luci Clodi o Luci Claudi, prefecte fabrum i tribú de la plebs
 Luci Vibul·li Hipparc Tiberi Claudi Àtic Herodes, cònsol 143 
 Marc Claudi Marcel, diversos personatges
 Marc Claudi Marcel Eserní (cònsol), cònsol 22 aC 
 Marc Claudi Tàcit, emperador 
 Neró Claudi Drus, cònsol 9 aC, pare de l'emperador Claudi 
 Neró Claudi Drus Cèsar conegut simplement per Neró, emperador 
 Publi Claudi Cras, fill més jove d'Appi Claudi Cras Regil·lense Sabí 
 Publi Claudi Pulcre I, cònsol 249 aC 
 Publi Claudi Pulcre II, cònsol 184 aC 
 Publi Clodi, fill de Publi Clodi Pulcre i enemic de Ciceró, Publi Clodi Pulcre i de Fúlvia, i era 
 Publi Clodi Pulcre, tribú de la plebs el 58 aC i enemic de Ciceró
 Quint Claudi Flamen, pretor el 209 aC amb la regió sallentina i Tàrent com a província
 Sext Clodi o Sext Claudi, llibert, cap de les bandes armades de Publi Clodi Pulcre
 Tiberi Claudi Neró, diversos personatges.
 Tiberi Claudi Pompeià''', cònsol el 173